Сэр Дэ́вид Пэ́рэдайн Фрост (; 7 апреля 1939, Кент — 31 августа 2013, лайнер «Queen Elizabeth») — британский телевизионный журналист, прославившийся интервью с 37-м президентом США Ричардом Никсоном, взятым после отставки последнего. В нём Никсон публично извинился перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а также за злоупотребление властью. В последние годы являлся ведущим еженедельной программы Frost Over the World на спутниковом телеканале Al Jazeera English.

Биография 
Дэвид Пэрэдайн Фрост родился 7 апреля 1939 года в графстве Кент, Англия. Отцом будущего журналиста был член методистской церкви.

Учился в Кембриджском университете, где был главным редактором студенческой газеты Varsity и литературного журнала Granta. После окончания университета работал в компании Anglia Television.

C 1962 по 1965 год был ведущим сатирической телепередачи That Was The Week That Was, в которой подводились итоги недели.

В 1977 году состоялась знаменитая серия интервью между Дэвидом Фростом и бывшим президентом США Ричардом Никсоном, в которой Никсон признался, что виновен в Уотергейтском скандале.

В 2008 году в мировой прокат вышел фильм «Фрост против Никсона», в котором подробно показывается подготовка Фроста к нескольким интервью с Никсоном. Фильм получил множество благоприятных отзывов от профессиональных кинокритиков и был номинирован на премию «Оскар». Самого Фроста сыграл британский актёр Майкл Шин.

31 августа 2013 года во время чтения речи на борту круизного лайнера «Queen Elizabeth», 74-летнему Фросту стало плохо. Вскоре он скончался, предположительно, от сердечного приступа.

Личная жизнь 
Дэвид Фрост был женат на вдове актёра Питера Селлерса Линн Фредерик (1981—1982). С 1983 года был женат на леди Карине Фицалан Ховард (род. 20 февраля 1952), дочери Майлза Фицалана-Говарда, 17-го герцога Норфолка. У них есть трое сыновей.

Награды 
 1970: Офицер Ордена Британской империи (OBE)
 1993: Рыцарь-бакалавр
 2005: Почётный член Британской академии кинематографа и телевизионного искусства
 2009: Лауреат почётной премии «Эмми»

Примечания

Ссылки 

Ричард Никсон
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз